Venera  kan syfta på:

Personer 
Venera Lumani - Albansk artist

Geografi 
 Venera-3 - en kulle i Antarktis
 Nunatak Venera-9 - en nunatak i Antarktis
 Nunatak Venera-10 - en nunatak i Antarktis

Teknik 
 Veneraprogrammet - en serie sovjetiska rymdsonder
 Venera 1
 Venera 2
 Venera 3
 Venera 4
 Venera 5
 Venera 6
 Venera 7
 Venera 8
 Venera 9
 Venera 10
 Venera 11
 Venera 12
 Venera 13
 Venera 14
 Venera 15
 Venera 16